Matthias Plachta (né le  à Fribourg-en-Brisgau) est un joueur professionnel allemand de hockey sur glace.

Carrière 
Matthias Plachta est le fils du joueur international polonais Jacek Płachta.

Il commence dans l'équipe junior des Adler Mannheim, les Jungadler. En 2008, il fait sa première apparition dans une équipe professionnelle, les Heilbronner Falken, en  2. Bundesliga, avec lesquels Mannheim collabore. En 2009, il a un contrat professionnel avec les Adler, tout en bénéficiant d'une licence lui permettant de jouer encore avec Heilbronn.

Avec l'Équipe d'Allemagne de hockey sur glace des moins de 18 ans, Matthias Plachta participe au championnat du monde en 2009, où il marque trois buts et fait deux assistances, derrière son coéquipier Marc El-Sayed. Il intègre ensuite les moins de 20 ans et est présent au championnat du monde junior 2010. En cinq matchs, il est l'auteur de deux buts et cinq assistances et permet à son équipe d'accéder à la division supérieure.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2008-2009 || Heilbronner Falken || DEL2 || 10|| 0|| 0|| 0|| 2|| 3|| 1|| 0|| 1|| 0
|-
| 2009-2010 || Adler Mannheim || DEL || 3|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2009-2010 || Heilbronner Falken || DEL2 || 43|| 6|| 8|| 14|| 59|| 6|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2010-2011 || Adler Mannheim || DEL || 45|| 7|| 7|| 14|| 8|| 6|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2010-2011 || Heilbronner Falken || DEL2 || 4|| 1|| 2|| 3|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012 || Adler Mannheim || DEL || 49|| 4|| 3|| 7|| 32|| 14|| 0|| 1|| 1|| 6
|-
| 2012-2013 || Adler Mannheim || DEL || 42|| 12|| 10|| 22|| 14|| 6|| 2|| 3|| 5|| 2
|-
| 2013-2014 || Adler Mannheim || DEL || 45|| 4|| 8|| 12|| 38|| 3|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2014-2015 || Adler Mannheim || DEL || 47|| 14|| 21|| 35|| 73|| 15|| 5|| 4|| 9|| 6
|-
| 2015-2016 || Falcons de Springfield || LAH || 46|| 2|| 5|| 7|| 16|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2015-2016 || Penguins de Wilkes-Barre/Scranton || LAH || 20|| 2|| 5|| 7|| 22|| 10|| 1|| 1|| 2|| 19
|-
| 2016-2017 || Adler Mannheim || DEL || 35|| 14|| 15|| 29|| 24|| 7|| 6|| 1|| 7|| 12
|-
| 2017-2018 || Adler Mannheim || DEL || 52|| 12|| 21|| 33|| 56|| 9|| 2|| 3|| 5|| 31
|-
| 2018-2019 || Adler Mannheim || DEL || 40|| 16|| 16|| 32|| 18|| 14|| 5|| 7|| 12|| 10
|-
| 2019-2020 || Adler Mannheim || DEL || 48|| 14|| 30|| 44|| 22|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2020-2021 || Adler Mannheim || DEL || 33|| 11|| 17|| 28|| 28|| 6|| 0|| 3|| 3|| 0
|-
| 2021-2022 || Adler Mannheim || DEL || || || || || ||

Au niveau international

| 2008 || align=left| Allemagne U17 || align="left"|Défi mondial U17 || 5 || 2 || 0 || 2 || 6 || || align="left"|  place
|-
| 2009 || align=left| Allemagne U18 || align="left"|Championnat du monde U18 || 6 || 3 || 2 || 5 || 6 || -5 || align="left"|  place
|-
| 2010 || align=left| Allemagne U20 || align="left"|Championnat du monde junior Div. I || 5 || 2 || 5 || 7 || 4 || +6 || align="left"|  place de Div. I
|-
| 2011 || align=left| Allemagne U20 || align="left"| Championnat du monde junior || 6 || 1 || 1 || 2 || 16 || -3 || align="left"|  place
|-
| 2014|| align=left|  || align="left"|Championnat du monde || 6|| 1|| 0|| 1|| 0|| -2|| align="left"|  place
|-
| 2015|| align=left|  || align="left"| Championnat du monde || 7|| 2|| 0|| 2|| 0|| -6|| align="left"|  place
|-
| 2017|| align=left|  || align="left"| Championnat du monde || 8|| 1|| 0|| 1|| 2|| -3|| align="left"|  place
|-
| 2018 || align=left| || align="left"| Championnat du monde || 7 || 0 || 5 || 5 || 4 || 0 || align="left"| place
|-
| 2018 || align=left| || align="left"|Jeux olympiques || 7|| 1|| 1|| 2|| 4 || 0|| align="left"| Médaille d'argent
|-
| 2019 || align=left| || align="left"|Championnat du monde || 8 || 2 || 3 || 5 || 0 ||1 || align="left"| place
|-
| 2021|| align=left|  || align="left"| Championnat du monde || 10|| 4|| 4|| 8|| 16|| +2|| align="left"|  place
|-
| 2022 || align=left|  Allemagne ||align="left"| Jeux olympiques || 4 || 0 || 1 || 1 || 2 || -5 || align="left"|  place

Références 
 

Joueur international allemand de hockey sur glace
Naissance en mai 1991
Naissance à Fribourg-en-Brisgau
Joueur du Adler Mannheim
Joueur des Heilbronner Falken
Joueur des Falcons de Springfield
Joueur des Penguins de Wilkes-Barre/Scranton
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2018
Médaillé aux Jeux olympiques d'hiver de 2018
Médaillé d'argent olympique allemand
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2022